Парижский мирный договор 1815 года — мирный договор между участниками седьмой антифранцузской коалиции (Россией, Великобританией, Австрией и Пруссией) и Францией, в которой вторично была восстановлена власть Бурбонов. Представителями Франции были сперва Талейран, потом Ришельё, России — Разумовский и Каподистрия, Пруссии — Гарденберг и Гумбольдт, Австрии — Меттерних и Виссенбург, Англии — Р. С. Каслри и Веллингтон.

Пруссия усиленно настаивала на уступке ей Эльзаса, но Россия противилась каким бы то ни было посягательствам на издавна французские территории; к ней присоединилась Англия, и Пруссии пришлось уступить. Франция была возвращена, в общих чертах, в границы 1790 года; однако, за ней оставлены Авиньон и небольшие территории в Эльзасе и Лотарингии, прежде ей не принадлежавшие. Она должна была возвратить Пруссии Саарлуи и Саарбрюкен с принадлежащей к ним территорией, Нидерландам — герцогство Бульонское и крепости Филиппвиль и Мариенбург, Баварии — левый берег Лаутера с городом Ландау (в Пфальце), Сардинии — часть Савойи; Монако было восстановлено как самостоятельное княжество.

Кроме того, на Францию была наложена контрибуция в 700 млн франков, которую она должна была уплатить в пятилетний срок; до уплаты она должна была согласиться на оккупацию части её территории армией союзников в 150 тыс. человек, содержание которой было возложено на неё же. Все произведения искусств и литературы, которые французы во время войн похитили из разных музеев и хранилищ, они должны были возвратить по принадлежности. В дополнительной статье державы обязались принять меры к совершенному уничтожению работорговли. Особым актом державы гарантировали нейтралитет и неприкосновенность территории Швейцарии; другим особым актом четыре союзных державы обязались, в случае нужды, силой оружия поддерживать основы Парижского мира и ни в каком случае не допускать членов семейства Бонапартов на трон Франции.

См. также 
 Парижский мирный договор (1814)

Литература 
 
 Дебидур А. Дипломатическая история Европы. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. — Т. 1. — С. 87-104. — ISBN 5-85880-088-2

Ссылки 
 Тексты договоров

Международные договоры Австрии
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Пруссии
Международные договоры Российской империи
Международные договоры Франции
Мирные договоры XIX века
Договоры Наполеоновских войн
Договоры по алфавиту
Сто дней
Ноябрь 1815 года
История Парижа